Счётные деньги — термин, характеризующий денежные единицы в качестве общепризнанной меры стоимости товаров и услуг величины долговых обязательств, курсов ценных бумаг и так далее. Счётные деньги представляют собой некий общий знаменатель, посредством которого выражается соотношение цен товаров и услуг между собой. Счётные деньги — это некая идеальная денежная единица, бытие которой основывается её связи с денежной массой и товарным обращением. Счётные деньги, как мера стоимости, противопоставляются реальным деньгам, как средству обращения. В безналичных расчётах деньги выступают в качестве счётных денег.

Обычно счётными деньгами служат национальные денежные единицы (рубли, доллары, евро и т.п), но в истории известны случаи, когда в качестве счётных денег использовались товары либо деньги, расчёт затрат посредством которых производился лишь мысленно или с помощью записей на банковских счетах (скот в Древней Греции, банковский флорин Амстердамского банка в XVII веке, гинея в Великобритании с 1816 года и другие).

Счётные деньги появились в процессе обособления различных денежных функций. Названия ряда национальных денежных ранее соответствовали весу благородного металла, из которого состояли монеты (например английский фунт стерлингов был фунтом серебра). С развитием денежного обращения содержание благородных металлов в монетах уменьшалось (например, из-за истирания монет в обращении), при этом весовое название сохранялось. Относительную независимость и функциональную самостоятельность счётные деньги стали приобретать после того, как денежные единицы из золота и серебра, стали приобретать форму банковских билетов и бумажных денег различных государств. В итоге металлические деньги были практически вытеснены из обращения.

При развитом товарном производстве стоимость товаров выражается не посредством всеобщего эквивалента, а в идеальных счётных деньгах, обеспеченных определённым количеством золота. Карл Маркс писал: «Деньги как мера стоимости выражены не в весовых долях драгоценного металла, а в счётных деньгах, произвольных названиях соответствующих частей некоторого определенного количества денежной субстанции». Маркс критиковал других экономистов, отрицавших связь счётных денег с физическими свойствами реального денежного материала.

Сфера применения и значение счётных денег возросли с развитием кредитных отношений, ростом объёма безналичных расчётов и появлением электронных денег.

Примечания

Литература 
 Маркс К., К критике политической экономии, гл. 2, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13.
 Маркс К., Экономические рукописи 1857—1859, там же, т. 46, ч. 2, с. 304—321.
 Маркс К., Капитал, т. 3, гл. 27.
 Маркс К., Капитал, т. 25, ч. 1.
 Эйдельнант А., «Бумажное золото» и золото, «Мировая экономика и международные отношения», 1971, № 8.
 Усоскин В. М., Капиталистический платежный механизм в условиях научно-технической революции, «Мировая экономика и международные отношения», 1974, № 12, 1975, № 1.
 Барковский Н. Д., Проблемы кредита и денежного оборота в условиях развитого социализма, гл. 8, М., 1976.

Деньги